Силван:

 Силван — озеро в центральной части провинции Альберта (Канада).
 Силван — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.